Храм Святых Бориса и Глеба — название православных храмов, освящённых во имя святых благоверных князей Бориса и Глеба.

Обиходные названия: Борисоглебская церковь, Борисоглебский собор.

Престольный праздник — .

Россия

Владимирская область 
 Храм Бориса и Глеба — в селе Волохово.
 Церковь Бориса и Глеба — в селе Кидекша.
 Церковь Бориса и Глеба — в Суздале.

Калужская область 
 Церковь Бориса и Глеба — в Боровске.
 Храм Святых Бориса и Глеба в Белкине — в Обнинске.

Москва 
 Храм Бориса и Глеба в Дегунине — в Москве.
 Церковь Бориса и Глеба в Зюзине — в Москве.
 Храм Бориса и Глеба, что у Арбатских ворот — в Москве (утрачен).
 Церковь Бориса и Глеба на Поварской — в Москве (утрачен).

Московская область 
 Борисоглебский собор — в Дмитрове.
 Церковь Бориса и Глеба — в Коломне.
 Церковь Бориса и Глеба — в селе Куртниково.
 Церковь Бориса и Глеба — в Раменском.
 Церковь Бориса и Глеба — в Рузе.
 Борисоглебская церковь — в Царёв-Борисовом городке.

Новгородская область 
 Церковь Бориса и Глеба на Погребище — в Великом Новгороде.
 Церковь Бориса и Глеба в Плотниках — в Великом Новгороде.
 Церковь Бориса и Глеба во граде — в Великом Новгороде.

Тверская область 
 Церковь Бориса и Глеба в Затьмачье — в Твери.
 Борисоглебский собор — в Старице.
 Борисоглебский собор в Новоторжском Борисоглебском монастыре — в Торжке.

Ярославская область 
 Борисоглебский собор — в посёлке Борисоглебский.
 Церковь Бориса и Глеба — в Ростове.

Другие 
 Церковь Бориса и Глеба — в посёлке Борисоглебский Мурманской области.
 Церковь Бориса и Глеба — в селе Госома Брянской области.
 Церковь Бориса и Глеба — в Казани.
 Борисоглебский собор — в Орле.
 Борисоглебский собор — в Рязани.
 Церковь Бориса и Глеба — в Санкт-Петербурге.
 Храм святых Бориса и Глеба — в Смоленске.

Белоруссия 
 Борисоглебская церковь — в Гродно.
 Церковь Бориса и Глеба — в Могилёве.
 Борисоглебская церковь — в Новогрудке.

Латвия 
 Борисоглебский собор — в Даугавпилсе.

Украина 
 Храм Бориса и Глеба — в селе Водяное Харьковской области.
 Борисоглебская церковь — в Вышгороде.
 Церковь Бориса и Глеба — в Киеве.
 Борисоглебский собор — в Чернигове.

См. также